

Personnalités 

 Les membres de la , dont :
  (1654-1705), homme d'État autrichien ;
  (1679-1746), fils du précédent, diplomate autrichien ;
 Wenzel Anton von Kaunitz-Rietberg (1711-1794), fils du précédent, diplomate et homme politique autrichien ;
 Ernst Christoph von Kaunitz-Rietberg (1737-1797), fils du précédent, diplomate et homme politique autrichien ;
  (1742-1825), neveu du précédent, général autrichien ;
  (1742-1825), homme politique de Bohême, était aussi de cette famille ;

Géographie 
  est un  (quartier) de la commune de Verl (Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne).
 La localité tchèque de Kounice